Patiala ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Patiala
 ein Distrikt in Indien, siehe Patiala (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat in Indien, siehe Patiala (Staat)